Nanggela (Cidahu), een plaats in Indonesië
Nanggela (Mandirancan), een plaats in Indonesië
Nanggela (Greged), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing